

Letteratura 
Viaggio al centro della Terra (Voyage au centre de la Terre) – romanzo di Jules Verne del 1864

Cinema
Viaggio al centro della Terra (Journey to the Center of the Earth) – film del 1959 diretto da Henry Levin, tratto dal romanzo di Verne
Journey to the Center of the Earth – film del 1989 di Rusty Lemorande e Albert Pyun 
Viaggio al centro della Terra (Journey to the Center of the Earth) – film del 2008 di Eric Brevig
Journey to the Center of the Earth – film del 2008 di Davey Jones e Scott Wheeler, mockbuster della The Asylum del precedente

Televisione 
Viaggio al centro della Terra (Journey to the Center of the Earth) – serie animata del 1967
Viaggio al centro della Terra (A Journey to the Center of the Earth) – film per la televisione animato del 1977 diretto da Richard Slapczynski e trasmesso dalla CBS
Viaggio al centro della Terra (Journey to the Center of the Earth) – film per la televisione del 1993 di William Dear
Viaggio al centro della Terra (Journey to the Center of the Earth) – film per la televisione del 1999 di George Miller
Viaggio al centro della Terra 3D (Journey to the Centre of the Earth) – film del 2008 di Rick Schroeder

Videogiochi
A Journey to the Centre of the Earth – videogioco del 1984 per Commodore 64 (non legato al romanzo)
Journey to the Center of the Earth – videogioco del 1988 per vari computer
Viaggio al centro della Terra – videogioco del 2003 per Windows
Journey to the Center of the Earth – videogioco del 2008 per DS

Altro 
 Journey to the Centre of the Earth – album di Rick Wakeman del 1974